La disparition du Boeing 707-323C se produit le  quand un vol cargo de la compagnie aérienne brésilienne Varig disparait entre l'aéroport international de Narita à Tokyo et l'aéroport international de Rio de Janeiro-Galeão au Brésil. Ni l'appareil, un , ni les six membres d'équipage n'ont été retrouvés.

Historique

Avion 
L'avion impliqué est un Boeing 707-323C, numéro de construction 19235, numéro de ligne 519, livré à American Airlines sous le numéro d'enregistrement N7562A le . Il est vendu ensuite à Varig et livré sous le numéro d'enregistrement PP-VLU le . L'avion était motorisé par quatre moteurs Pratt & Whitney JT3D-3B.

Équipage 
Le capitaine Gilberto Araújo da Silva, 56 ans, l'officier pilote de ligne Erni Peixoto Mylius, 45 ans, les officiers en second Antonio Brasileiro da Silva Neto, 39 ans, et Evan Braga Saunders, 37 ans, et les ingénieurs de vol José Severino Gusmão de Araújo, 42 ans, et Nicola Exposito, 40 ans, étaient les membres d'équipage.

En 1973, le capitaine Gilberto Araújo da Silva était chargé du vol 820 Varig, un Boeing 707 transportant 134 personnes qui s'était écrasé dans un champ (atterrissage d'urgence en raison d'un incendie), près de l'aéroport d'Orly, à Paris, et fit 123 morts. En 1979, au moment de la disparition, il avait plus de  heures de vol.

Accident 
Le 30 janvier 1979, le Boeing 707-323C enregistré sous le numéro PP-VLU disparaît lors du vol entre l'aéroport international de Narita à Tokyo et l'aéroport international de Rio de Janeiro-Galeão au Brésil. L'avion cargo perd le contact radio 30 minutes après le décollage, environ à  au nord-est de Tokyo.

L'avion cargo transportait 53 œuvres du peintre brésilien Manabu Mabe qui revenaient d'une exposition à Tokyo, pour une valeur totale estimée à 1,24 million de dollars de l'époque. Ni l'épave, ni les peintures, n'ont été retrouvées.

La cause de l'accident a été attribuée à une dépressurisation de la cabine qui a tué l'équipage.

Incidents similaires 
 Vol Flying Tiger Line 739
 Vol MH 370
 Disparition d'un Boeing 727 en Angola en 2003
 
  et

Références 

Accident ou incident aérien de la Varig
Accident ou incident aérien en 1979
Accident ou incident aérien impliquant un Boeing 707
Accident ou incident aérien dont la cause est inconnue
Janvier 1979
1979 au Japon
1979 au Brésil
Avion disparu